Димарко (Dimarco, DiMarco) — фамилия.
 Димарко, Федерико (род. 1997) — итальянский футболист.
 Димарко, Адам (род. 1990) — канадский актёр.

См. также 
 Демарко